La nazionale di pallavolo maschile del Botswana è una squadra africana composta dai migliori giocatori di pallavolo del Botswana ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica del Botswana.

Risultati

Campionato africano

Voci correlate 
 Nazionale di pallavolo femminile del Botswana